Каруго () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Комо.

Население составляет 5729 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 1331 чел./км². Занимает площадь 4,12 км². Почтовый индекс — 22060. Телефонный код — 031.

Ссылки